— первый открытый троянский астероид Урана, движущийся в точке Лагранжа L, в 60° впереди планеты. Относится к группе кентавров. Астероид был открыт в 2011 году командой Майка Александерсена (Mike Alexandersen) из Университета Британской Колумбии при помощи  Канадско-Франко-Гавайского телескопа.

См. также 
 Троянские астероиды Урана

Ссылки
 Элементы орбиты по данным NASA
 
 

Астероиды, открытые в 2011 году
Троянские астероиды Урана